SD-100 и SD-160 — легкорельсовые вагоны (могут использоваться в роли вагонов скоростного трамвая или лёгкого метро), которые производились корпорацей Siemens. Образец SD-100 имеет моторы постоянного тока, а образец SD-160 имеет более современные моторы переменного тока. Эти вагоны — преемники образца Siemens-Duewag U2. Оба образца могут использоваться как на системах с высокими платформами, так и на системах с низкими платформами или входом в вагон с уровня улицы. Эти легкорельсовые вагоны используются предприятиями легкорельсового транспорта на Денвере, Калгари (см. C-Train), Солт-Лейк-Сити, Сан-Диего (см. Трамвай Сан-Диего), и Эдмонтоне (см. Эдмонтонский ЛРТ).

Технические характеристики 

 Габариты кузова, мм:
 Длина — 24802
 Ширина — 2654
 Высота — 3811
 Пассажировместимость, чел — 236
 Число мест для сидения — 64
 Ускорение — 1,25 м/с2
 Торможение — 1,34 м/с2
 Торможение при экстренном торможении — 3,00 м/с2
 Тяговые электродвигатели — 4x145=580 кВт
 Конструктивная скорость, км/ч — 80
 Максимальных вагонов на поезд — 6

См. также 
 C-Train

Ссылки 
 спецификации легкорельсовый вагон SD-160 на Калгари 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_SD-100_and_SD-160
 https://cptdb.ca/wiki/index.php/Siemens_Transportation_Systems_SD160

Сочленённые трамваи
SD-160